een benaming voor een (ketting)tandwielset, zie: tandwiel
 een andere benaming voor een opschroefbare set achtertandwielen voor een fiets met derailleur versnelling. 
 een benaming voor een (driehoekige) gevelspits
 Pignon (Haïti), een gemeente in Haïti